Константин Коротков:
 Коротков, Константин Александрович (1920—1945) — сержант РККА, Герой Советского Союза.
 Коротков, Константин Константинович (1922—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Коротков, Константин Николаевич (1890—1954) — советский учёный-химик, академик АН БССР.
 Коротков, Константин Петрович (1912 — ?) — советский металлург, инженер-конструктор.
 Коротков, Константин Сергеевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Коротков, Константин Юрьевич (род. 1961) — советский конькобежец.